Met The Best FIFA Football Awards eert de wereldvoetbalbond FIFA jaar de beste voetballers/voetbaltrainers van het jaar. De jaarlijkse ceremonie is bedoeld om de wereldvoetballer van het jaar op te volgen, nadat die in 2010 samenging met de Ballon d'Or in de FIFA Ballon d'Or, die sinds 2015 niet meer vergeven werd. De prijzen worden vergeven op basis van stemmen van aanvoerders en bondscoaches van nationale teams, voetbalmedia en voetbalfans.

The Best FIFA Player

The Best FIFA Men's Player 

The Best FIFA Men's Player wordt uitgereikt aan de speler die met zijn prestaties in een jaar wordt verkozen tot de beste voetballer ter wereld.

Eindklasseringen per speler:

Eindklasseringen per nationaliteit:

Eindklasseringen per club:

The Best FIFA Women's Player 

The Best FIFA Women's Player wordt uitgereikt aan de speelster die met haar prestaties in een jaar wordt verkozen tot de beste voetbalster ter wereld.

Eindklasseringen per speler:

Eindklasseringen per nationaliteit:

Eindklasseringen per club:

The Best FIFA Coach

The Best FIFA Men's Coach 

The Best FIFA Men's Coach wordt uitgereikt aan de voetbaltrainer die met zijn/haar prestaties in een jaar wordt verkozen tot de beste voetbaltrainer bij het mannenvoetbal.

Eindklasseringen per coach:

Eindklasseringen per nationaliteit:

Eindklasseringen per team:

The Best FIFA Women's Coach 

The Best FIFA Women's Coach wordt uitgereikt aan de voetbaltrainer die met zijn/haar prestaties in een jaar wordt verkozen tot de beste voetbaltrainer bij het vrouwenvoetbal.

Eindklasseringen per coach:

Eindklasseringen per nationaliteit:

Eindklasseringen per team:

The Best FIFA Goalkeeper

The Best FIFA Men's Goalkeeper 

The Best FIFA Men's Goalkeeper wordt uitgereikt aan de doelman die met zijn prestaties in een jaar wordt verkozen tot de beste doelman ter wereld.

Eindklasseringen per speler:

Eindklasseringen per nationaliteit:

Eindklasseringen per club:

The Best FIFA Women's Goalkeeper 

The Best FIFA Women's Goalkeeper wordt uitgereikt aan de doelvrouw die met haar prestaties in een jaar wordt verkozen tot de beste keepster ter wereld.

Eindklasseringen per speler:

Eindklasseringen per nationaliteit:

Eindklasseringen per club:

FIFA FIFPro World11

FIFA FIFPro Men's World11 
De FIFA FIFPro Men's World11 is een elftal met voetballers die met hun prestaties in een jaar worden verkozen tot de beste spelers op hun positie.

FIFA FIFPro Women's World11 
De FIFA FIFPro Women's World 11 is een elftal met voetbalsters die met hun prestaties in een jaar worden verkozen tot de beste speelsters op hun positie.

FIFA Puskás Award 

De FIFA Puskás Award wordt uitgereikt aan de speler die in een jaar tijd het mooiste doelpunt heeft gemaakt.

{| class="wikitable" style="font-size:100%; "
! Jaar
! Nr.
! Speler
! Team
! Tegenstander
! Soort goal
! Score
|-
| rowspan="4" | 2016Details
|- bgcolor="#FFF68F"
| 1 ||  Mohd Faiz Subri ||  Penang FA ||  Pahang FA || Vrije schop || 59,46%
|-
| 2 ||  Marlone ||  Corinthians ||  Cobresal || Volley || 22,86%
|-
| 3 ||  Daniuska Rodríguez ||  Venezuela –17 ||  Colombia –17 || Dribbel || 10,01%
|-
| rowspan="4" | 2017Details
|- bgcolor="#FFF68F"
| 1 ||  Olivier Giroud ||  Arsenal FC ||  Crystal Palace || TeamgoalScorpionkick || 36,17%
|-
| 2 ||  Oscarine Masuluke ||  Baroka FC ||  Orlando Pirates || Omhaal || 27,48%
|-
| 3 ||  Deyna Castellanos ||  Venezuela –17 ||  Kameroen –17 || Afstandsschot || 20,47%
|-
| rowspan="4" | 2018Details
|- bgcolor="#FFF68F"
| 1 ||  Mohamed Salah ||  Liverpool FC ||  Everton FC || Dribbel || 38%
|-
| 2 ||  Cristiano Ronaldo ||  Real Madrid ||  Juventus FC || Omhaal || 22%
|-
| 3 ||  Giorgian De Arrascaeta ||  Cruzeiro EC ||  América FC || Volley || 17%
|-
| rowspan="4" | 2019Details
|- bgcolor="#FFF68F"
| 1 ||  Dániel Zsóri ||  Debreceni VSC ||  Ferencvárosi TC || Omhaal || –
|-
| 2 ||  Lionel Messi ||  FC Barcelona ||  Real Betis || Lob || –
|-
| 3 ||  Juan Fernando Quintero ||  River Plate ||  Racing Club || Vrije schop || –
|-
| rowspan="4" | 2020Details
|- bgcolor="#FFF68F"
| 1 ||  Son Heung-min ||  Tottenham Hotspur ||  Burnley FC || Dribbel || 24
|-
| 2 ||  Giorgian De Arrascaeta ||  CR Flamengo ||  Ceará SC || Omhaal || 22
|-
| 3 ||  Luis Suárez ||  FC Barcelona ||  RCD Mallorca || Hakbal || 20
|-
| rowspan="4" | 2021Details
|- bgcolor="#FFF68F"
| 1 ||  Erik Lamela ||  Tottenham Hotspur ||  Arsenal FC || Rabona || 22
|-
| 2 ||  Mehdi Taremi ||  FC Porto ||  Chelsea FC || Omhaal || 21
|-
| 3 ||  Patrik Schick ||  ||  || Afstandsschot || 21
|-
| rowspan="4" | 2022<small>Details'''</small>
|- bgcolor="#FFF68F"
| 1 ||  Marcin Oleksy ||  Warta Poznań ||  Stal Rzeszów || Omhaal || 21
|-
| 2 ||  Dimitri Payet ||  Olympique Marseille ||  PAOK || AfstandsschotVolley || 20
|-
| 3 ||  Richarlison ||  ||  || Omhaal || 17
|}

 FIFA Fair Play Award 
De FIFA Fair Play Award wordt uitgereikt aan individuen, fans, voetbalbonden of federaties die hebben bijgedragen aan Fair Play door voorbeeldig gedrag en respect te vertonen.

 FIFA Fan Award 
De FIFA Fan Award'' wordt uitgereikt aan één persoon of een groep fans die een uitstekend gebaar heeft gemaakt in een jaar.

Oeuvre Awards 
In 2016, 2021 en 2022 zijn er prijzen uitgereikt om de carrières van de spelers te prijzen.

Zie ook 
Wereldvoetballer van het jaar
FIFA Ballon d'Or
Ballon d'Or
UEFA Best Player in Europe

Voetbalprijs
FIFA